

Geografia

Austria 
 Frauenhofen – frazione di Sankt Bernhard-Frauenhofen, comune nel distretto di Horn (Bassa Austria)
 Frauenhofen – frazione di Tulln an der Donau, città nel distretto di Tulln (Bassa Austria)
 Sankt Bernhard-Frauenhofen – comune nel distretto di Horn (Bassa Austria)